Shikata ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromasa Shikata, japanischer Entwickler von Computerspielen
 Nao Shikata (* 1979), japanische Fußballspielerin